Stockbridge puede hacer referencia a varios lugares:

 Estados Unidos:
 Stockbridge, una ciudad en el estado de Georgia.
 Stockbridge, un pueblo en el estado de Massachusetts.
 Stockbridge, una villa en el estado de Míchigan.
 Stockbridge, un municipio en el estado anterior.
 Stockbridge, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Stockbridge, un pueblo en el estado de Vermont.
 Stockbridge, una villa en el estado de Wisconsin.
 Stockbridge, un pueblo en el estado anterior.

 Inglaterra:
 Stockbridge, una parroquia civil y una villa en el condado de Hampshire.